Dalarnarapsodie (Alfvén), compositie van Hugo Alfvén
Dalarnarapsodie (Kallstenius), compositie van Edvin Kallstenius